Inside Job est un terme anglais à rapprocher de Inside trading décrivant l'activité résultant d'un délit d'initié. C'est également le titre de deux films :
 Inside Job est un film américain réalisé par Jean Yarbrough en 1946.
 Inside Job (Fear X) est le titre d'exploitation française d'un film de Nicolas Winding Refn (le réalisateur de Drive), sorti en 2003.
 Inside Job est le titre du documentaire de Charles H. Ferguson sorti en 2010 analysant les causes de la crise financière mondiale débutant en 2007. Le film a obtenu l'Oscar 2011 du meilleur film documentaire.
 Inside Job est un album de l'auteur-compositeur-interprète américain de rock Don Henley, sorti en 2000. 
 Inside Job est une série d’animation créée par Shion Takeuchi et sortie en 2021.

Notes et références